Хитроу:

 Хитроу — крупнейший международный аэропорт Лондона.
 Хитроу — статистически обособленная местность, расположенная в округе Семинол (штат Флорида, США).

Станции National Rail 
  — железнодорожная станция National Rail в Лондоне.
  — железнодорожная станция National Rail в Лондоне.
  — железнодорожная станция National Rail в Лондоне.

Станции метро 
  — станция лондонского метрополитена линии «Пикадилли».
  — станция лондонского метрополитена линии «Пикадилли».
  — станция линии «Пикадилли» лондонского метрополитена.